Куриловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Владимирская область
 Куриловское сельское поселение — в составе Собинского района

Вологодская область
 Куриловское сельское поселение — в составе Кичменгско-Городецкого района

Костромская область
 Куриловское сельское поселение — в составе Буйского района

Мордовия 
 Куриловское сельское поселение — в составе Ромодановского района

Саратовская область
 Куриловское сельское поселение — в составе Вольского района